Prisoner of Love ("prigioniero d'amore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Testimone scomoda (Prisoner of Love) – film del 1999 diretto da Steve DiMarco

Musica 
 Prisoner of Love – canzone di Russ Colombo del 1931; cover sono state realizzate da vari artisti, tra cui Billy Eckstine, Perry Como, James Brown, Frank Sinatra (Sinatra & Strings)
 Prisoner of Love – album di James Brown del 1963
 Prisoner of Love – singolo dei Tin Machine del 1989, dall'album Tin Machine
 Prisoner of Love – album di Kenny Garrett del 1989
 Prisoner of Love – album di Ray Price del 2000
 Prisoner of Love – singolo di Hikaru Utada del 2008, dall'album Heart Station

Televisione 
 Prigioniero d'amore (Prisoner of Love) – episodio della prima stagione di Law & Order - I due volti della giustizia